Andrzej Wasilewski (1919–1989) – polski lekarz weterynarii i polityk, poseł
 Andrzej Wasilewski (ur. 1939) – polski prawnik, sędzia
 Jędrek Połonina, wł. Andrzej Wasielewski (1949–1995) – polski rzeźbiarz, malarz, rysownik, poeta i pieśniarz bieszczadzki
 Andrzej Wasilewski (ur. 1953) – polski generał
 Andrzej Wasilewski (ur. 1972) – polski prawnik, promotor i menedżer bokserski
 Andrzej Wasilewski (ur. 1975) – polski artysta wizualny

Zobacz też 
 Andriej Wasilewski